Pranz ist

ein Familienname:
 René Pranz (* 1985), österreichischer Florettfechter

ein Ortsname:
 Pranz (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Prants
 Branz
 Brands
 Brandts